La Division 2 2010-2011  est la  du championnat de France féminin de football de seconde division. 

Le deuxième niveau du championnat féminin oppose trente-six clubs français répartis en trois groupes de douze clubs, en une série de vingt-deux rencontres jouées durant la saison de football. 

Les premières places de chaque groupe permettent de monter en Division 1 lors de la saison suivante alors que les deux dernières places de chaque groupe sont synonymes de relégation en division d'honneur.

Lors de l'exercice précédent, l'AS Montigny et l'ASJ Soyaux ont été relégués après avoir fini aux deux dernières places de première division. Le CBOSL Football, le FCE Arlac, l'Arras FCF, l'Aulnat Sportif, le Besançon RC, l'US Blanzynoise, l'AS Châtenoy-le-Royal, l'ES Cormelles-le-Royal, le Corné USC, le Claix Football, le Leers omnisports, le Limoges LF, le Nîmes Métropole Gard et le FC Templemars ont, quant à eux, gagné le droit d'évoluer dans ce championnat après avoir terminé comme meilleures équipes de leur groupe de troisième division, en effet, la Division 2 passant de deux groupes de douze équipes à trois groupes de douze équipes, il y a un grand nombre de montées depuis la troisième division lors de la saison précédente.

La compétition est remportée par le FC Vendenheim qui est promu  en compagnie de l'AS Muretaine et de l'ASJ Soyaux. Dans le bas du classement, le FCE Arlac, l'Aulnat Sportif, le Besançon RC, le Leers omnisports, le Limoges LF et le FC Templemars sont relégués en division d'honneur.

Participants 
Ce tableau présente les trente-six équipes qualifiées pour disputer le championnat 2010-2011. On y trouve le nom des clubs, la date de création du club, l'année de la dernière accession à cette division, leur classement de la saison précédente, le nom des stades ainsi que la capacité de ces derniers.

Le championnat comprend trois groupes de douze équipes.

Légende des couleurs

Compétition

Classement 

Le classement est calculé avec le barème de points suivant : une victoire vaut quatre points, le match nul deux et la défaite un.

Critères utilisés pour départager en cas d'égalité au classement :
 classement aux points des matchs joués entre les clubs ex æquo ;
 différence entre les buts marqués et les buts concédés par chacun d’eux au cours des matchs qui les ont opposés ;
 différence entre les buts marqués et les buts concédés sur la totalité des matchs joués dans le championnat ;
 plus grand nombre de buts marqués sur la totalité des matchs joués dans le championnat ;
 en cas de nouvelle égalité, une rencontre supplémentaire aura lieu sur terrain neutre avec, éventuellement, l’épreuve des tirs au but.
Classement du Groupe A 

Source : Classement du groupe A du championnat de France féminin D2, sur fff.fr
|width="50"| 
|valign="top"|

|}
Classement du Groupe B 

Source : Classement du groupe B du championnat de France féminin D2, sur fff.fr
|width="50"| 
|valign="top"|

|}
Classement du Groupe C

Source : Classement du groupe C du championnat de France féminin D2, sur fff.fr
|width="50"| 
|valign="top"|

|}

Nota :

Résultats 
Groupe A
Source : Championnat de France de D2 2010-2011 - Groupe A - Calendrier, sur statsfootofeminin.fr

Groupe B
Source : Championnat de France de D2 2010-2011 - Groupe B - Calendrier, sur statsfootofeminin.fr

Groupe C
Source : Championnat de France de D2 2010-2011 - Groupe C - Calendrier, sur statsfootofeminin.fr

Bilan de la saison

Statistiques 

Leaders du championnat

Évolution des classements

 Moyennes de buts marqués par journée
Ce graphique représente le nombre de buts marqués lors de chaque journée pour le groupe A. Il est également indiqué la moyenne total sur la saison qui est de 18,77 buts/journée.

Ce graphique représente le nombre de buts marqués lors de chaque journée pour le groupe B. Il est également indiqué la moyenne total sur la saison qui est de 22,54 buts/journée.

Ce graphique représente le nombre de buts marqués lors de chaque journée pour le groupe C. Il est également indiqué la moyenne total sur la saison qui est de 20,95 buts/journée.

Voir aussi

Articles connexes 
 Championnat de France de football féminin D2
 Challenge de France féminin 2010-2011
 Championnat de France de football féminin 2010-2011

Liens externes 
 La D2 féminine sur footofeminin.fr
 La D2 féminine sur fff.fr

Notes et références 

Championnat de France féminin de football de deuxième division
France F2
Football F2
Championnat F2